Warner Music Group (також відома як WMG або WEA International) — американська транснаціональна медіа корпорація, лейбл звукозапису, що входить до Великої трійки лейблів звукозапису, де займає третє місце (після Universal Music Group (UMG) і Sony Music Entertainment (SME). Корпорацію було засновано в 1958 році під назвою Warner Bros. Records. У травні 2011 року WMG оголосила, що вона буде продана компанії Access Industries, що належить Леонару Блаватніку. Покупка була завершена 10 липня 2011 і склала 3,3 мільярда доларів. 

WMG володіє та управляє одними з найбільших та найуспішніших світових лейблів Warner Bros. Records, Parlophone та Atlantic Records.

Історія

Компанії Warner Music Group

Лейбли

Місцеві лейбли

Відомі виконавці, що записувалися під лейблом

Посилання

Warner Music Group
Лейбли звукозапису Нью-Йорка
Підприємства, засновані 1958
Дистриб'ютори звукозапису